Козарац може да се односи на:

 Козарац (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Козарац (Вргинмост), насеље у општини Вргинмост, Кордун, Република Хрватска
 Козарац (Чеминац), насеље у општини Чеминац, Барања, Република Хрватска

или

 Козарац (презиме), српско презиме